Неумивакін Дмитро Олександрович (1977—2016) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Неумивакін Іван Павлович (1928—2018) — радянський і російський лікар, учений-медик та цілитель, автор книг.